Gens Sèrgia, gens romana patrícia.
 Sèrgia, germana de Catilina.